Беремицьке

 Беремицьке — село в Україні, в Козелецькому районі Чернігівської області. 
 «Беремицьке» — парк природи, розташований поблизу села Беремицьке Козелецького району Чернігівської області.